Ми́ла:
 Мила — современное имя славянского происхождения, означающее — «милая».
 Мила — уменьшительное от женских имён Людмила или Милица, Эмиля.
 Мила — персонаж детского сериала «Приключения Лунтика и его друзей».
 Мила — монотипный род кактусов с единственным видом .

Персоналии 
 Мила, Мануэль (1818—1882) — каталонский литературовед, писатель и филолог.
 Мила, Массимо (1910—1988) — итальянский музыковед, музыкальный критик и антифашист.

Топоним 
 Мила — коммуна в земле Тюрингия, Германия.
 Мила — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области, Россия.
 Мила — вилайет в Алжире.
 Мила — округ в Алжире.
 Мила — город в Алжире.

См. также 
 Милая () — село в Бучанском районе Киевской области Украины.
 Милла